Il doppio del torneo di tennis Tunis Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Marc Fornell-Mestres e Lamine Ouahab 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Campioni)
 Alexander Peya /  Lovro Zovko (primo turno)

 Pablo Andújar /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Fernando Vicente (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Open 2007